Let It Shine steht für:

 Let It Shine – Zeig, was Du kannst!, US-amerikanischer Film von Paul Hoen (2012)
 Let It Shine (2017), britischer Fernsehmusikwettbewerb